Du pain et des roses est la version française du slogan politique Bread and Roses.

Politique 

 Bread and Roses, poème ayant inspiré le slogan féministe
Grève du textile à Lawrence (1912), également connue sous le nom de Grève du pain et des roses
 Marche Du pain et des roses (1995)

Œuvres culturelles 

 Du pain et des roses, album musical
Bread and Roses, film